Erra bezeichnet:
 Erra, eine babylonische Pestgottheit
 Erra (Band), eine US-amerikanische Metal-Band

Erra ist der Name von Orten:
 Erra (Sonda), Ort in der Landgemeinde Sonda, Estland
 Erra (Coruche), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Coruche, Portugal

Siehe auch
 Erra-Gedicht
 Išbi-Erra, König von Isin